Disco compacto pode referir-se a:

 Compact disc - forma aportuguesada do significado da sigla CD (disco compacto).
 Disco de vinil - um disco do tipo long play, mas de menor duração. Assemelha-se à noção de EPs e singles:
 Compacto simples: um disco compacto com cerca de 3 minutos de gravação de cada face, e uma só música de cada lado.
 Compacto duplo: disco com mais de 3 minutos de gravação de cada lado, apresentando geralmente duas músicas por face.

Desambiguação